Бастроп — топоним:
 Бастроп — город в штате Луизиана, США.
 Бастроп — город в штате Техас, США.
 Бастроп — округ Техаса.